Булут — фамилия. Известные носители:

 Булут, Гамзе (род. 1992) — турецкая легкоатлетка, призёр чемпионата Европы и Олимпийских игр.
 Булут, Йигит (род. 1972) — турецкий журналист.
 Булут, Керем (род. 1992) — австралийский футболист, нападающий турецкого происхождения клуба «Вестерн Сидней Уондерерс».
 Булут, Умут (род. 1983) — турецкий футболист, нападающий клуба «Галатасарай» и сборной Турции.
 Булут, Эрол (род. 1975) — турецкий футболист, игрок греческого клуба «Олимпиакос».